Con la palabra colector nos podemos referir a diversos elementos en distintas ramas de la ingeniería:

 En Ingeniería civil, se denomina colector a una tubería principal de transporte por gravedad de aguas residuales;
 En Ingeniería industrial,
 En un motor de explosión podemos hablar de:
 el colector de admisión, o de
 el colector de escape;
 así como en un bombeo podemos hablar del colector de impulsión;
 en un motor eléctrico podemos llamar colector al sistema de anillos que mantiene el contacto eléctrico entre las bobinas del rotor y las escobillas, en el caso de ser corriente alterna y se llaman conmutador en el caso de ser corriente continua;
 o colector solar al sistema preparado para captar la energía del Sol;
 En Ingeniería electrónica, el colector, es una conexión de un transistor; y
 En minería se denomina colector a un reactivo cuya misión es impregnar las partículas de mena en la flotación directa para que se separen del agua por efecto hidrófobo y se peguen en las burbujas generadas y de esta forma asciendan formando parte de las espumas de concentrado.
 En arquitectura naval el colector es uno de los tubos del buque.
En religión el colector es la persona encargada de recibir las limosnas y recaudar contribuciones.